Брезово Поље може да се односи на:

Босна и Херцеговина
 Брезово Поље (Брчко), насеље у Дистрикту Брчко
 Брезово Поље (село), насеље у Дистрикту Брчко
 Брезово Поље (Жепче), насеље у општини Жепче

Хрватска
 Брезово Поље (Глина), насеље на подручју града Глине, Банија
 Брезово Поље Лукачко, насеље у општини Лулач, Славонија
 Брезово Пољe (врх), 984 метра, највиши врх Славоније, на планини Псуњ

Види још 
 Бреза
 Поље